

Toponimy

Miejscowości w Wielkiej Brytanii 
 Stafford – miasto w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Stafford (borough) – dystrykt w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Stafford – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 West Stafford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Stafford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Stafford – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Stafford – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Stafford – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
 Stafford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Stafford – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fort Bend
 Stafford – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Stafford

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Stafford (ang. Stafford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Stafford (ang. Stafford Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Stafford (ang. Stafford Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Stafford (ang. Stafford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Stafford (ang. Stafford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Stafford (ang. Stafford Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Stafford (ang. Stafford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Stafford (ang. Stafford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 hrabstwo Stafford (ang. Stafford County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Stafford (ang. Stafford County) – w stanie Wirginia

Inne 
 Stafford – rasa psów, potoczna nazwa razy Staffordshire Bull Terrier
 Stafford – rasa psów; potoczna nazwa rasy American Staffordshire Terrier